Irem M-107 — аркадная система, выпущенная фирмой Irem в 1993 году.

Список игр 
 Air Assault / Fire Barrel (1993)
 Dream Soccer '94 (1994, распространялась фирмой Data East)
 World PK Soccer (1995, Jaleco)

Ссылки 
 System 16 — M107 Hardware (Irem)

Аркадные системы Irem